Antonio Grassi (1592-1671) – presbitero italiano, proclamato beato
 Antonio Grassi (1644-1715) – vescovo cattolico italiano
 Antonio Grassi (1897-1938) –  militare italiano, M.O.V.M. nel corso della guerra di Spagna